Алексей Валентинович Крылов (род. 21 декабря 1966) ― российский педагог.

Биография 
Родился 21 декабря 1966 года в Свердловске. Родители работали на машиностроительном заводе имени Калинина: отец, Валентин Васильевич Крылов, ― инженер, мать, Крылова Ирина Сергеевна, — технолог.

Окончил Свердловский электромеханический техникум по специальности «электрооборудование промышленных предприятий» досрочно с отличием.

В 1985—1987 ― служба в зенитно-ракетных войсках Советской армии. Был награждён медалью «За отличие в воинской службе». После демобилизации поступил на заочное отделение радиотехнического факультета Уральского политехнического института, одновременно работал на Свердловском авторемонтном заводе, и позднее ― на заводе имени Калинина электриком и инженером-электронщиком.

В 1996 году стал учителем технологии в школе № 67 Екатеринбурга. С тех пор был отмечен различными наградами местного, регионального и федерального уровней.

В 2001 году принял участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года России». Одержал победу в номинации «Традиции и новаторство в педагогике» и был удостоен главного приза — «Хрустального пеликана», получил звание «Учитель года России». Лауреат премии Президента Российской Федерации за 2001 год.

В январе 2003 года был назначен на должность директора школы № 213 «Континент».

В 2003 году окончил с отличием Академию искусств и художественных ремёсел имени Демидовых (Екатеринбург), психолог.

Постоянный участник чтений, научно-практических конференций, руководитель авторских семинаров, педагогических мастерских и мастер-классов по актуальным проблемам образования. Среди прочих — доклад на пленарном заседании III международной научно-практической конференции «Инженерное образование: от школы к производству» в 2016 году (тема доклада — модель высокотехнологичной образовательной среды для реализации непрерывного инженерного образования).

С 2006 года — директор лицея № 180 Екатеринбурга.

Медалист Всероссийского конкурса 2012 года «Планета творчества» за работу «Воспитательное пространство лицея — социокультурная инфраструктура детства». В 2017 году стал победителем II степени на Всероссийском конкурсе «Директор школы — 2017».

Семья 
Супруга ― Крылова Елена Михайловна, учитель русского языка и литературы, главный специалист Управления образования города Екатеринбурга. В семье два сына ― Иван и Антон.

Публикации 

 Крылов А. В. Молодой специалист в школе: на пути к профессионализму // Народное образование. ― 2013 . ― № 1(1424). ― С. 132-136
 Крылов А. В. Диагностика уровня развития технического мышления // Школа и производство. ― 2015. ― № 2. ― С. 25-29.
 Крылов А.В. Отстающих не будет // Директор школы. ― 2018. ― № 2 (225). ― С. 7-14.

Примечания 

Педагоги России
Выпускники Уральского технического университета
Лауреаты премии Президента Российской Федерации